Rodenäs, plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Ródenas, gemeente in de Spaanse provincie Teruel